Kettenbrücke steht für:
 eine besondere Bauform von Brücken, siehe Kettenbrücke (Bauform)
 Kettenbrücke (Aarau)
 Kettenbrücke (Bamberg)
 Kettenbrücke (Budapest)
 Kettenbrücke (Hameln)
 Kettenbrücke in Innsbruck, Vorgängerin der Mühlauer Brücke
 Kettenbrücke (Mülheim an der Ruhr)
 Kettenbrücke (Ozimek) in Polen
 Kettenbrücke in Stádlec, Tschechien
 Kettenbrücke (Wien) 
 Kaiserin-Elisabeth-Brücke in Děčín, Tschechien
 Nikolaus-Kettenbrücke in Kiew
 Kettenbrücke in Mannheim, Vorgänger der Kurpfalzbrücke
 Franz-Joseph-Brücke in Prag
 Kettenbrücke in St. Petersburg, Vorgänger der Ägyptischen Brücke

Siehe auch:
 Kettensteg in Nürnberg
 Kettensteg/Rudolfova lávka in Prag